Paço Real pode referir-se às seguintes residências reais.

Brasil 
 Paço Imperial
 Paço de São Cristóvão
 Palácio do Grão-Pará
 Fazenda Imperial de Santa Cruz

Portugal 
 Castelo de Guimarães
 Paço das Escolas
 Paço da Ajuda
 Paço da Alcáçova ou Castelo de São Jorge
 Paço Real de Évora
 Paço dos Henriques
 Paço Real das Necessidades
 Paço da Ribeira
 Real Barraca
 Paço Real de Sintra
 Paço Ducal de Vila Viçosa
 Palácio Nacional de Belém
 Palácio Nacional de Mafra
 Palácio Nacional de Queluz
 Quinta Real de Caxias
 Palácio da Cidadela
 Palácio da Bemposta
 Palácio/Paço dos Arcos
 Casa de Ceuta

Desambiguações de construções